«Маккаби» Тель-Авив — баскетбольный клуб из Тель-Авива.
 «Маккаби» Тель-Авив — футбольный клуб из Тель-Авива.

См. также 
 Маккаби